Harry Winter, kan avse:
Harry Winter (operation Garbo) – en pseudonym för en grupp författare Bo Hugemark, Ingemar Dörfer, Lars Christiansson och Stellan Bojerud.
Harry Winter (artist) – en österrikisk artist